Esparza ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Esparza Oteo (1894–1950), mexikanischer Komponist, Pianist und Sänger
 Antonio Esparza (* 1962), spanischer Radrennfahrer
 Audrey Esparza (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Fausto Esparza (* 1974), mexikanischer Radrennfahrer
 Gabriel Esparza (* 1973), spanischer Taekwondoin
 Itziar Esparza (* 1974), spanischer Schwimmer und Olympiateilnehmer
 José Guadalupe Esparza, mexikanischer Musiker
 José Gómez Esparza (1898–1970), mexikanischer Politiker und Botschafter
 Marlen Esparza (* 1989), US-amerikanische Boxerin
 Maximiliano Silerio Esparza, mexikanischer Politiker, Gouverneur von Durango
 Moctesuma Esparza (* 1949), amerikanischer Filmproduzent
 Omar Esparza (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Raúl Esparza (* 1970), amerikanischer Schauspieler
 Roberto Ruiz Esparza (* 1965), mexikanischer Fußballspieler
 Salvador R. Guzmán Esparza (1888–1962), mexikanischer Botschafter

Ort:
 Esparza (Spanien), ein Ort in der Provinz Navarra in Spanien
 Esparza (Costa Rica), ein Ort in der Provinz Puntarenas in Costa Rica
 Esparza (Kanton), ein Kanton in der Provinz Puntarenas in Costa Rica